

Кайнарли — село, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Кайнарли — аул, Курчумський район, Східноказахстанська область

Див. також 
 Кайнар